Hise ist der Familienname folgender Personen:

 Charles R. Van Hise (1857–1918), US-amerikanischer Geologe
 Elijah Hise (1802–1867), US-amerikanischer Politiker
 Nicole Hise (* 1992), deutsche Synchronsprecherin

Siehe auch:
 Heis
 Heise